Samara (stad), een stad in Europees Rusland
Samara (Bilopillja), dorp in Oekraïne, Oblast Sumy
Samara (rivier), een rivier in Europees Rusland
Samara (Dnjepr), een rivier in Oekraïne
Oblast Samara, een oblast in de Russische Federatie
Lada Samara, een auto van het Russische merk Lada
Samara Airlines een Russische luchtvaartmaatschappij
Samarra, een stad in Irak
Park Samara, een park in de buurt van Amiens dat de Prehistorie evoceert
Samara (vrucht), een type vrucht